A 2009–2010-es magyar női röplabdabajnokság a hatvanötödik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennyolc csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban (Extraliga: 1-9. helyért, NB I.: 10-18. helyért) két kört játszottak (az ifjúsági és a serdülő válogatott csak egy kört játszott). Az alapszakasz után az Extraliga és az NB I. 1-4. és 5-8. helyezettjei az egymás elleni eredményeiket megtartva egymás közt még két kört játszottak (az ifjúsági és a serdülő válogatott már nem vett részt). A középszakasz után az 1-6. és 9. helyezettek, valamint az osztályozó győztese play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért, az osztályozó vesztese (melyben a 7. és a 10. helyezett vett részt), valamint a 8. és a 11-12. helyezettek egymás közt két kört játszottak a 9-12. helyért, míg a 13-16. helyezettek az addigi pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak a 13-16. helyért.

Alapszakasz

Extraliga

NB I. 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Középszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 
Osztályozó: Újpesti TE–BITT-Kaposvári NRC 3:2, 3:2

Negyeddöntő: BSE-FCSM–Nyíregyházi Főiskola SE 3:0, 3:0 és Vasas SC-Duna Autó-Óbuda–Újpesti TE 3:1, 3:0 és Euroaszfalt-NRK Nyíregyháza–Székesfehérvári MÁV Előre 2:3, 2:3 és TEVA-Gödöllői RC–Békéscsabai RSE 3:2, 3:1

Elődöntő: BSE-FCSM–Székesfehérvári MÁV Előre 3:0, 3:0, 3:0 és Vasas SC-Duna Autó-Óbuda–TEVA-Gödöllői RC 3:2, 3:1, 3:2

Döntő: BSE-FCSM–Vasas SC-Duna Autó-Óbuda 3:1, 3:0, 3:1

3. helyért: TEVA-Gödöllői RC–Székesfehérvári MÁV Előre 3:0, 3:1, 3:0

5–8. helyért: Euroaszfalt-NRK Nyíregyháza–Nyíregyházi Főiskola SE 3:1, 3:1 és Békéscsabai RSE–Újpesti TE 3:1, 3:0

5. helyért: Euroaszfalt-NRK Nyíregyháza–Békéscsabai RSE 3:0, 3:1

7. helyért: Újpesti TE–Nyíregyházi Főiskola SE 3:0, 2:3, 3:1

9–12. helyért

13–16. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 2011
Magyar Röplabda Szövetség

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag